

Oosterwijk, hameau de la commune de De Wolden, dans le Drenthe
 Oosterwijk, hameau de la commune de Bronckhorst, dans le Gueldre
 Oosterwijk, village de la commune de Vijfheerenlanden, en Utrecht

Oosterwijk, hameau de la commune de Westerlo dans la Province d'Anvers.

Voir aussi 
 Oisterwijk, commune du Brabant-Septentrional (homophone)